Titi (rainha) — rainha do Egito da XX dinastia, filha e também esposa de Ramessés III
Cristian Chagas Tarouco — futebolista brasileiro que atua como zagueiro
Rogério Moraes Messias — futebolista brasileiro que atuava como meio-campista

Outros 
 Titi — nome vernáculo comum as espécies do gênero Callicebus, família Pitheciidae
 Titi, personagem secundário da ''Lista de personagens da Turma da Mônica

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Hipocorísticos